Die du Maurier Open 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 31. Juli bis 6. August 2000 in Toronto stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im Kalenderjahr war es das sechste von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Schwede Thomas Johansson, der dieses Jahr schon in der zweiten Runde ausschied. Den Titel sicherte sich der Setzlistenachte Marat Safin durch einen Sieg im Finale über Harel Levy, der als Qualifikant das erste Mal überhaupt ein ATP-Finale erreicht hatte. Es war Safins dritter Titel der Saison und sein erster bei einem Masters-Turnier überhaupt.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jonas Björkman und Patrick Rafter, traten in dieser Konstellation nicht erneut an. Rafter entschied sich gegen eine Teilnahme und Björkman gelang mit seinem Partner Maks Mirny der Einzug ins Halbfinale. Die an 6 gesetzte kanadische Paarung Sébastien Lareau und Daniel Nestor konnte einen Heimsieg feiern. Sie feierten ihren vierten gemeinsamen Titel. Für Laureau war es der 16. und für Nestor der 13. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.450.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten waren ebenso hoch.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Toronto